Ла Песка има више значења:

 Ла Песка (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Песка, Гвадалупе Медина (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Песка, Мауро Родригез (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Песка, Рубен Сепеда (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Песка, Хуан Сепеда Родригез (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику